Баксигандж:
 Баксигандж — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Баксигандж — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Джамалпур.